Pardeconde puede referirse a:

Pardeconde (Esgos), lugar de la parroquia de Os Pensos, concello de Esgos.
Pardeconde (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Os Pensos, concello de Junquera de Espadañedo.